Living in a Box – gruppo musicale inglese
 Living in a Box – album dei Living in a Box del 1987
 Living in a Box – singolo dei Living in a Box del 1987